Pantaloncini o shorts – tipo di pantaloni
 Il mistero della pietra magica (Shorts) – film del 2009 diretto da Robert Rodriguez
Shorts – film del 2013 diretto da registi vari
Short Brothers – azienda aeronautica britannica

Pagine correlate 
Short (disambigua)